Žiga Jelar (ur. 22 października 1997 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Drużynowy złoty medalista Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023. Dwukrotny drużynowy mistrz świata juniorów z 2017, medalista mistrzostw kraju. Zdobywca Pucharu Świata w lotach narciarskich w sezonie 2021/2022.

Przebieg kariery 
W lutym 2014 w Zakopanem zadebiutował w FIS Cup. W swoim drugim starcie zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 12. miejsce. W sezonie 2015/2016 trzykrotnie stawał na podium zawodów FIS Cup: w sierpniu 2015 zajął drugie miejsce w Szczyrku, a w marcu 2016 dwukrotnie trzecie: w Planicy i Harrachovie. Zajął również kilkukrotnie miejsca w trzydziestce zawodów Pucharu Kontynentalnego, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 8. pozycji w styczniu w Bischofshofen. 23 lutego 2016 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 43. miejsce na skoczni w Kuopio.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 zdobył złote medale w konkursach drużynowych: męskim i mieszanym. Zawody indywidualne ukończył na 6. pozycji.

W 2017 startował w Letnim Grand Prix, zajmując między innymi 13. miejsce w Courchevel. W grudniu 2017 trzykrotnie zajął miejsca na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego. 30 grudnia 2017 zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 19. miejsce w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. W dalszej części sezonu jeszcze kilkukrotnie zdobywał punkty cyklu.

W sezonie 2018/2019 dwa razy stawał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego. W Pucharze Świata punkty zdobył trzykrotnie, najwyżej klasyfikowanym będąc na 25. pozycji. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Indywidualnie zajął 23. miejsce na skoczni dużej, a w rozgrywanym w zmiennych warunkach pogodowych konkursie na skoczni normalnej po pierwszej serii zajmował trzecią lokatę, by ostatecznie zakończyć zawody na 27. pozycji. Konkurs drużyn męskich ukończył na 6., a drużyn mieszanych – na 4. miejscu.

W ramach Letniego Grand Prix 2019 zajął między innymi 5. miejsce w lipcowych zawodach w Hinterzarten. Sezon zimowy 2019/2020 zaczął od startów w Pucharze Kontynentalnym. W ich ramach w styczniu i lutym 2020 trzykrotnie stanął na podium. po czym został powołany do kadry na Puchar Świata. W kolejnych startach w tym cyklu kilkukrotnie poprawiał najlepszy wynik w karierze: w Willingen był 17., w Bad Mitterndorf 14., w Râșnovie 12. i 8. 10 marca 2020 w rozgrywanym w ramach Raw Air 2020 drugim konkursie w Lillehammer zajął 2. miejsce i tym samym po raz pierwszy zajął miejsce na podium zawodów indywidualnych najwyższej rangi. Sezon 2019/2020 Pucharu Świata zakończył na 28. miejscu w klasyfikacji generalnej z 200 punktami.

W sezonie 2020/2021 regularnie występował w Pucharze Świata, w większości startów zdobywając punkty. Najwyżej sklasyfikowany był na 10. pozycji, w otwierającym 69. Turniej Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 wystąpił w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, w którym zajął 28. miejsce. Puchar Świata 2020/2021 ukończył na 25. pozycji w klasyfikacji generalnej z 207 punktami.

W październiku 2021 Jelar ciężko przeszedł COVID-19, co wymusiło u niego przerwę w treningach. Starty w zawodach międzynarodowych w sezonie zimowym 2021/2022 rozpoczął pod koniec grudnia podczas 70. Turnieju Czterech Skoczni. W trakcie sezonu naprzemiennie startował w Pucharze Świata i Pucharze Kontynentalnym. W tym drugim cyklu trzykrotnie zwyciężył, dwa razy był drugi i dwa razy trzeci. W zawodach Pucharu Świata rozgrywanych na skoczniach dużych najwyżej klasyfikowany był na 7. pozycji, w styczniu 2022 w Willingen, a najczęściej zajmował lokaty w trzeciej dziesiątce. Marcowe konkursy cyklu na skoczniach mamucich kończył w pierwszej dziesiątce. 19 marca 2022 w Oberstdorfie zajął 2. miejsce, a 25 marca w Planicy odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. Pozwoliło mu to odnieść zwycięstwo w Pucharze Świata w lotach narciarskich 2021/2022. Sezon PŚ zakończył na 20. pozycji w klasyfikacji generalnej z 389 punktami.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii. Indywidualnie zajął 3. miejsce na skoczni normalnej w 2016, latem 2018 oraz latem 2021. W drużynie męskiej zdobył złoty medal latem 2015 oraz w 2016, 2017, 2018, 2020 i 2022, a także srebrny w 2019. W drużynie mieszanej zdobył srebro latem 2021 oraz brąz latem 2018.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ž. Jelara na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ž. Jelara na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 3 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Kranju